Эдуард Никола́ев
 Николаев, Эдуард Валентинович (род. 1984) — победитель ралли «Дакар-2013» в зачёте грузовиков.
 Николаев, Эдуард Константинович (1935—2010) — анестезиолог-реаниматолог, учёный, педагог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.